

Brasil

Municípios
Capivari — no estado de São Paulo
Capivari de Baixo — em Santa Catarina
Capivari do Sul — no  Rio Grande do Sul
Jambeiro (São Paulo) — antigamente chamado Capivari
Silva Jardim — no estado do Rio de Janeiro, antigamente chamado Capivari

Outros usos
Capivari (moeda) — moeda social implantada na cidade de Silva Jardim

Desambiguações de topônimos